Deycks ist der Familienname folgender Personen:
 Ferdinand Deycks (1802–1867), deutscher Klassischer Philologe
 Vinzenz Deycks (1768–1850), deutscher Justizrat

Siehe auch:
 Deix